Рівнопільська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Рівнопільська сільська рада — Запорізька область, Гуляйпільський район